— японская фамилия, а также топоним.

Люди 
 Кикути, Акира (род. 1978) — японский профессиональный боец смешанного стиля.
 Кикути, Аяка (род. 1987) — японская конькобежка, чемпионка мира в командной гонке (2015).
 Кикути, Дайроку (1855—1917) — японский математик.
 Кикути, Мика (род. 1983) — японская актриса и сэйю.
 Кикути, Моа (род. 1999) — японский музыкант, участница групп Sakura Gakuin и Babymetal.
 Кикути, Наоя (род. 1984) — японский футболист.
 Кикути, Ринко (род. 1981) — японская актриса.
 Кикути, Синкити (род. 1967) — японский футболист.
 Кикути, Сэйси (1902—1974) — японский физик.
 Кикути, Тарцизий Исао (род. 1958) — католический прелат, епископ Ниигаты, член монашеской конгрегации вербистов.
 Кикути, Хидэюки (род. 1949) — японский писатель, автор серии книг «Ди, охотник на вампиров».
 Кикути, Юсэй (род. 1991) — японский бейсболист.

Топонимы 
 Кикути — город в префектуре Кумамото, Япония.
 Кикути — река в Японии на острове Кюсю.